Mylor kan syfta på följande:
Mylor, Cornwall, ort i England, Storbritannien
Mylor, South Australia, ort i Australien